Jméno Siegfried může mít více nositelů:

jméno
 Siegfried či Sigfred – dánský král
 Siegfried I. Anhaltský (1230–1298) – anhaltský hrabě z rodu Askánců
 Siegfried II. z Westerburku († 1297) – středověký německý duchovní a kolínský arcibiskup
 Siegfried Brietzke (* 1952) – východoněmecký veslař a olympijský vítěz
 Siegfried František Jan Karel kníže Clary-Aldringen (1848–1929) – rakouský šlechtic a rakousko-uherský diplomat
 Siegfried Kapper (1820–1879) – český a německý romantický básník, spisovatel, cestovatel a lékař
 Siegfried Kracauer (1889–1966) – německo-americký filmový a kulturní teoretik, sociolog, spisovatel a novinář židovského původu
 Siegfried Lenz (1926–2014) – německý spisovatel
 Siegfried Marcus (1831–1898) – německý všestranný vynálezce a automobilový průkopník
 Siegfried Salm-Reifferscheid (1835–1898) – rakouský a český šlechtic a politik
 Siegfried Schürenberg (rozený Siegfried Hermann Andreas Wittig; 1923–1993) – německý filmový herec
 Siegfried Taub (1876–1946) – československý politik německé národnosti
 Siegfried Wagner (1869–1930) – německý hudební skladatel a dirigent, syn Richarda Wagnera
 Siegfried Woldhek (* 1951) – nizozemský umělec, ilustrátor a ochranář přírody
 Siegfried Zoglmann (1913–2007) – pověřenec říšského vedoucího mládeže NSDAP při úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě
 Siegfried z Mahrenberka († 1271/72) – štýrský ministeriál
 Siegfried z Öttingenu (před rokem 1236 – po roce 1238) – bamberský biskup
z mytologie
 Siegfried (drakobijce) – drakobijce ze severské mytologie, syn Siegmunda a Sieglindy, také postava Wagnerových oper Siegfried a Soumrak bohů i ze středověkého eposu Píseň o Nibelunzích

jiné
 Siegfried (film) – německá komedie z roku 2005
 Siegfried (hudební skupina) – německá hudební skupina
 Siegfried (opera) – opera německého skladatele Richarda Wagnera ze série Prsten Nibelungův, podle drakobijce Siegfrieda
 Siegfriedova linie – německé obranné pásmo, nazvané podle drakobijce Siegfrieda
 SMS Siegfried (1889) – německá pobřežní bitevní loď pojmenovaná podle drakobijce Siegfrieda
 Třída Siegfried – třída pobřežních bitevních lodí německého císařského námořnictva z konce 19. století